Ве́рхняя У́фтюга — село в Красноборском районе Архангельской области. Административный центр Верхнеуфтюгского сельского поселения.

География 
Верхняя Уфтюга — живописное село, находящееся на правом берегу Северной Двины, на её притоке — реке  Уфтюга.

Население 

Численность населения села, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 319 человек. На 1.01.2010 числилось 423 человека.

Достопримечательности 

Одной из многочисленных достопримечательностей села наряду с традиционными деревянными избами Русского Севера, разбросанными по всей округе, является церковь Дмитрия Солунского — памятник деревянного зодчества XVIII века.

Церковь Троицы Живоначальной.

Здесь появился вид русского народного промысла - уфтюжская роспись.

Примечания

Ссылки 
  Фотографии Верхней Уфтюги 

Населённые пункты Красноборского района
Центры муниципальных образований Красноборского района